Церковь Святого Иосифа  () — католическая церковь, находящаяся в районе Хуанпу города Шанхай (Китай).

История 
Церковь святого Иосифа была построена в романском стиле в 1860—1861 гг. Считается, что строительство храма финансировал Наполеон III. В 1862 году было совершено освящение храма в честь святого Иосифа, обручника Девы Марии.

Галерея

Ссылки 
 Краткая история храма 

Храмы Шанхая
Ш
Храмы епархии Шанхая